Ciantar est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1978), joueur de football maltais ; 
  George Ciantar (né en 1953), joueur de football maltais ;  
  Giovanni Antonio Ciantar (1696-1778), poète, écrivain, historien et archéologue maltais ;
  (né en 1975), joueur de football maltais ; 
  Jesmond Ciantar (né en 1966), joueur de football maltais ; 
  Peter Paul Ciantar (né en 1950), musicien et compositeur maltais ; 
  Tony Ciantar (né en 1952), joueur de football maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais